San Giovanni, kan avse:

 San Giovanni – italienska för Sankt Johannes
San Giovanni, Valletta – en katedral på Malta

Geografi

Italien 

 San Giovanni a Piro, ort och kommun i provinsen Salerno i regionen Kampanien
 San Giovanni al Natisone, ort och kommun i regionen Friuli-Venezia Giulia
 San Giovanni Bianco, ort och kommun i provinsen Bergamo i regionen Lombardiet
 San Giovanni d'Asso, ort och frazione i kommunen Montalcino i provinsen Siena i regionen Toscana
 San Giovanni del Dosso, ort och kommun i provinsen Mantua i regionen Lombardiet
 San Giovanni di Gerace, ort och kommun i storstadsregionen Reggio Calabria i regionen Kalabrien
 San Giovanni di Sinis,
 San Giovanni Gemini, ort och kommun i kommunala konsortiet Agrigento i regionen Sicilien
 San Giovanni Ilarione, ort och kommun i provinsen Verona i regionen Veneto
 San Giovanni Incarico, ort och kommun i provinsen Frosinone i regionen Lazio
 San Giovanni in Croce, ort och kommun i provinsen Cremona i regionen Lombardiet
 San Giovanni in Fiore,
 San Giovanni in Galdo,
 San Giovanni in Marignano,
 San Giovanni in Persiceto,
 San Giovanni la Punta,
 San Giovanni Lipioni,
 San Giovanni Lupatoto,
 San Giovanni Rotondo,
 San Giovanni Suergiu,
 San Giovanni Teatino,
 San Giovanni Valdarno,
 San Giovanni (ort i Italien, Kalabrien, Provincia di Catanzaro), 
 San Giovanni Suergiu, kommun i Sardinien, Sydsardinien, 
 Samo (kommunhuvudort), Kalabrien, Provincia di Reggio Calabria, 
 San Giovanni la Punta – en kommun i Sicilien, Catania, 
 San Giovanni (ort i Italien, Kalabrien, Provincia di Vibo-Valentia, lat 38,58, long 16,08), 
 Montenero (berg i Italien, Kalabrien), Provincia di Cosenza, 
 San Giovanni Reatino, ort, Lazio, Provincia di Rieti, 
 San Giovanni in Marignano, kommun, Emilia-Romagna, Provincia di Rimini, 
 San Giovanni delle Contee, ort, Toscana, Provincia di Grosseto, 
 San Giovanni del Dosso, kommun, Lombardiet, Provincia di Mantova, 
 San Giovanni (ort i Italien, Friuli-Venezia Giulia), Provincia di Pordenone, 
 San Giovanni di Duino, ort, Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Trieste, 
 San Giovanni (ort i Italien, Piemonte, Provincia di Torino, lat 45,41, long 7,79), 
 San Giovanni (ort i Italien, Emilia-Romagna, Provincia di Ferrara), 
 San Giovanni (ort i Italien, Toscana), Provincia di Livorno, 
 San Giovanni (ort i Italien, Abruzzo, Provincia dell' Aquila, lat 42,46, long 13,26), 
 San Giovanni (ort i Italien, Abruzzo, Provincia dell' Aquila, lat 42,09, long 13,21), 
 San Giovanni (ort i Italien, Molise), Provincia di Isernia, 
 San Giovanni (ort i Italien, Sardinien), Provincia di Nuoro, 
 San Giovanni (ort i Italien, Marche, Provincia di Ascoli Piceno), 
 San Giovanni (ort i Italien, Emilia-Romagna, Forlì-Cesena), 
 San Giovanni (ort i Italien, Veneto, Provincia di Treviso, lat 45,79, long 12,61), 
 San Giovanni (ort i Italien, Kampanien, Provincia di Benevento), 
 San Giovanni (ort i Italien, Abruzzo, Provincia di Teramo, lat 42,65, long 13,99), 
 San Giovanni (ort i Italien, Sicilien, Catania), 
 San Giovanni (ort i Italien, Trentino-Alto Adige), Bolzano, 
 San Giovanni (ort i Italien, Abruzzo, Provincia di Teramo, lat 42,89, long 13,87), 
 San Giovanni (ort i Italien, Piemonte, Provincia di Torino, lat 44,83, long 7,72), 
 San Giovanni (ort i Italien, Kalabrien, Provincia di Vibo-Valentia, lat 38,67, long 15,97), 
 San Giovanni (ort i Italien, Abruzzo, Provincia di Chieti), 
 San Giovanni (ort i Italien, Piemonte, Provincia di Torino, lat 45,01, long 7,89), 
 San Giovanni, Savona, ort, Ligurien, Provincia di Savona, 
 San Giovanni (ort i Italien, Veneto, Provincia di Treviso, lat 45,87, long 12,03), 
 San Giovanni (ort i Italien, Lombardiet), Provincia di Sondrio, 
 San Giovanni (ort i Italien, Kampanien, Provincia di Avellino, lat 40,80, long 15,23), 
 San Giovanni (ort i Italien, Piemonte, Provincia di Cuneo), 
 San Giovanni (ort i Italien, Piemonte, Provincia di Torino, lat 45,16, long 8,02), 
 San Giovanni (ort i Italien, Sicilien, Palermo), 
 San Giovanni (ort i Italien, Kampanien, Provincia di Salerno), 
 San Giovanni (ort i Italien, Kampanien, Provincia di Avellino, lat 41,00, long 14,90), 
 San Giovanni (ort i Italien, Piemonte, Provincia di Torino, lat 45,02, long 7,38), 
 San Giovanni (ort i Italien, Marche, Provincia di Ancona), 
 San Giovanni (ort i Italien, Veneto, Provincia di Padova), 
 San Giovanni (ort i Italien, Lazio), Provincia di Frosinone,

Se även
San Giovanni in Laterano – Roms domkyrka
Battistero di San Giovanni i Florens
San Giovanni Valdarno – en stad i provinsen Arezzo
San Giovanni, Compito

Se även
San Juan
Saint John
Saint-Jean
St. Johann

Robotskapade Italienförgreningar